Саи́н-Кале́ (), также Саинде́ж, Шахинде́ж (, ) — город на северо-западе Ирана, в остане (провинции) Западный Азербайджан. Административный центр шахрестана Шахиндеж.

География 
Город находится в южной части Западного Азербайджана, в горной местности, на высоте 1376 метров над уровнем моря.
Шахиндеж расположен на расстоянии приблизительно 160 километров к юго-востоку от Урмии, административного центра провинции и на расстоянии 433 километров к западу-северо-западу (WNW) от Тегерана, столицы страны.

Население 
На 2006 год население составляло 34 204 человека; в национальном составе преобладают азербайджанцы (до 60 %), курды и лаки (не путать с лакцами, народом в Дагестане), в конфессиональном — мусульмане.

Примечания 

Города Западного Азербайджана